Küche steht für:

 Küche, Raum und Arbeitsplatz der Zubereitung von Speisen in der Gastronomie oder in der Wohnung

 gewerbliches Zubereiten und Servieren von Speisen, die Gastronomie
 Sachgebiet der Tätigkeiten um die Zubereitung von Speisen, siehe Kochkunst
 Küche (Burladingen), zur Stadt Burladingen gehörender Weiler im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Regionale Küche, örtliche Tradition der landesüblichen Kost

siehe auch:
 Die Küche